Cociu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cociu (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cociu (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud